19-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 20 октября 1965 года на арене «Монреаль Форум», домашней для клуба «Монреаль Канадиенс». Сборная «Звёзд НХЛ» обыграла хозяев площадки и действующего обладателя Кубка Стэнли со счётом 5:2. Этот матч стал последним матчем всех звёзд проведённым в начале сезона. Начиная с 1967 года матчи звёзд проводятся в середине сезона.

Форвард «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу, набрав 4 очка (2+2), установил новые рекорды матчей всех звезд, доведя общее количество своих голов до 9, а количество очков до 16, и был признан лучшим игроком встречи.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (З) = Звёзды, (М) = Монреаль, (б) = гол в большинстве, (м) = гол в меньшинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 19-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1965/66
Драфт НХЛ 1965
Драфт НХЛ 1966

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1965 год в хоккее